Le nom de sirli est porté par trois oiseaux de la famille des Alaudidae.

Liste des sirlis 
 Sirli du désert – Alaemon alaudipes
 Sirli de Witherby – Alaemon hamertoni
 Sirli ricoti – Chersophilus duponti

Nom d'oiseau ambigu